

Nederlandse personen met deze naam 
Anouska van der Zee, een Nederlands wielrenster
Donald van der Zee, een personage uit soapserie GTST
Eeltje Holtrop van der Zee, een voormalig Nederlands scheepsbouwer
Hans van der Zee, een Nederlands voetbaltrainer
Hendrik van der Zee, een Nederlands dammer
Hyltje Hepkes van der Zee, voormalig adjunct-maire van Tjerkwerd
Isa van der Zee, een Nederlands schilder en tekenaar
Jan van der Zee, een Nederlands kunstenaar
Jelmer van der Zee, een Nederlands wethouder
Kees van der Zee, een Nederlands atleet
Nanda van der Zee, een Nederlands historica
Nel van der Zee, een Nederlands schrijfster
Rob van der Zee, een Nederlands dirigent
Siebe van der Zee, een Nederlands verslaggever, presentator en omroepdirecteur
Sytze van der Zee, een Nederlands journalist en schrijver
Tjeerd van der Zee, een voormalig Nederlands burgemeester
Tryntsje van der Zee, een Nederlands vertaalster

Zie ook
 Van der Meer (doorverwijspagina)

Zee, van der